Titov trg je ime več trgov, ki so (bili) poimenovani po Josipu Brozu - Titu:
 Titov trg, Koper
 Titov trg, Postojna
 Titov trg, Velenje

Glej tudi 
 Cesta maršala Tita, Jesenice
 Titova cesta
 Titova ulica
 Trg maršala Tita

Josip Broz - Tito